Зашижемье — название населённых пунктов:

Россия 
 Зашижемье — село в Советском районе Кировской области.
 Зашижемье — село в Сернурском районе Марий Эл.